Pariz 2024 je okrajšava, ki lahko pomeni:

 Poletne olimpijske igre 2024 
 Poletne paraolimpijske igre 2024